Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Potočani – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w mieście Livno
 Potočani – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie posawskim, w gminie Odžak
 Potočani – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Potočani – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Potočani – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Novi Travnik
 Potočani – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Potočani – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Vukosavlje
 Potočani – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Doboj
 Potočani – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Zvornik

 Miejscowości w Chorwacji
 Potočani – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Velika
 Potočani – wieś w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Đulovac